Die Irish Premier League 2003/04 war die 103. Spielzeit der höchsten nordirischen Fußballliga. Sie begann am 19. August 2003 und endete am 24. April 2004. Linfield FC wurde zum 45. Mal Meister.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an 30 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Der Tabellenletzte stieg direkt ab, der Vorletzte musste in die Relegation.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 

|}

Weblinks 
 Northern Ireland - Final Tables pdf
 Saison auf eu-football

Einzelnachweise 

2003/04
Fußballsaison 2003/04